Cristelo (Barcelos), een plaats in de Portugese gemeente Barcelos
 Cristelo (Caminha), een plaats in de Portugese gemeente Caminha
 Cristelo (Paredes), een plaats in de Portugese gemeente Paredes
 Cristelo (Paredes de Coura), een plaats in de Portugese gemeente Paredes de Coura